Osoby o tym nazwisku:
 María Ostolaza – peruwiańska siatkarka
 Santiago Ostolaza – urugwajski piłkarz